Hoobin ist der Name folgender Personen:

 Henry Hoobin (1879–1921), kanadischer Lacrossespieler
 Jack Hoobin (1927–2000), australischer Radsportler